Menschenpaar steht für

allgemein:

 das mythologisch-religiöse erste Menschenpaar, siehe Adam und Eva

folgende Skulpturen und Plastiken:

 Menschenpaar (Joachim Bertold), 1962 von Joachim Bertold geschaffen und in Erlangen aufgestellt
 Menschenpaar (Georg Kolbe), eine 1937 am Maschsee in Hannover aufgestellte Figurengruppe